

Vanjske poveznice 

Filmografije